1. Liga 2020/21 steht für:
 1. Liga (Eishockey) 2020/21
 1. Liga (Tschechien) 2020/21